Offenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Offenberger (1931–2003), österreichischer Eisschnellläufer
 Monika Offenberger (* 1961), deutsche Biologin und Wissenschaftsjournalistin

Siehe auch:
 Öffenberger